Factoria Blasco, grup de dibuixants catalans de còmics integrada pels germans Jesús Blasco, Pili Blasco i Alexandre Blasco 
 Casa Blasco (Tortosa), edifici d'habitatges a Tortosa (Baix Ebre) 
 Torre d'en Blasco de Vilafranca, masia fortificada 
 Biografies:
 Artur Blasco i Giné (Barcelona, 1933), músic, investigador i divulgador del folklore 
 Blasco d'Alagón, diversos personatges
 Concepción Blasco Oliver (Castelló de la Plana, 1858 - ?), mestressa de casa i propietària 
 Domingo Blasco, religiós castellà d'origen noble del llinatge dels Dávila que fou bisbe d'Àvila entre 1213 i 1239 
 Enrique Blasco (Barcelona), ciclista que va córrer professionalment als anys 1940 
 Francisco Blasco Castany
 Gregorio Blasco Sánchez
 Jesús Blasco Monterde, dibuixant
 Jordi Blasco Castany (Alzira, 1947), advocat i polític valencià 
 Josep Lluís Blasco i Estellés
 Júlia Blasco Serra (Camp de Túria, 1945), sociolingüista valenciana 
 Manuel Blasco Garzón (Sevilla, 1885 - Buenos Aires, 1954), advocat i polític 
 María Blasco Marhuenda (Alacant, 1965), científica espanyola especialitzada en els telòmers i la telomerasa
 Mentor Blasco Martel conegut com a Blasco Mentor (Barcelona, 1919 - Solliès-Toucas, 2003), pintor català exiliat a França des del 1939 
 Miriam Blasco Soto
 Rafael Blasco Castany
 Ricard Blasco i Laguna (València, 1921 - Madrid, 1994), escriptor i cineasta valencià 
 Rodolfo Blasco (? – La Plata, província de Buenos Aires, Argentina, 1961), actor i director de cinema 
 Sigfrido Blasco-Ibáñez Blasco (València, 1902 - 1982), polític i periodista valencià 
 Vicent Blasco Ibáñez